Крулико́вский — польская фамилия.

Известные носители

Мужчины 
 Круликовский, Леонид Константинович (1864—1930) — русский энтомолог, член Русского Энтомологического Общества, лепидоптеролог и естествоиспытатель.
 Круликовский, Павел (польск. Paweł Królikowski; 1961—2020) — польский театральный и телережиссёр, актёр театра, кино, телевидения и радио.
 Круликовский, Рафал (польск. Rafał Królikowski; род. 1966) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения.
 Круликовский, Сергей Николаевич (1945—2015) — советский футболист.
 Круликовский, Стефан Александрович (1881—1937) — деятель польского социалистического и коммунистического движения.
 Круликовский, Юзеф-Францишек (1781—1839) — польский юрист, писатель, историк литературы.
 Круликовский, Ян Валерий (1820—1886) — польский актёр.

Женщины 
 Круликовская, Мария Казимировна (более известна как Юшневская, в первом браке Анастасьева; 1790—1863) — жена декабриста А. П. Юшневского.